Irlanda
 Ardmore – villaggio della contea di Waterford
 Diocesi di Ardmore – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 Nuova Zelanda
 Ardmore – località nei pressi di Auckland
 Regno Unito
 Ardmore – villaggio della contea di Londonderry
 Stati Uniti d'America
 Ardmore – città della Contea di Limestone, Alabama
 Ardmore – comunità non incorporata della Contea di Fall River, Dakota del Sud
 Ardmore – capoluogo della Contea di Carter, Oklahoma
 Ardmore – census-designated place della Contea di Montgomery, Pennsylvania
 Ardmore – città della Contea di Giles, Tennessee